Långevatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långevatten (Tölö socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (12,1 ha)
Långevatten (Älvsåkers socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (3 ha)
Långevatten (Angereds socken, Västergötland) är en sjö i Göteborgs kommun, 
Långevatten (Bergums socken, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun,  (6,5 ha)
Långevatten (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (8,02 ha)
Långevatten (Mölndals socken, Västergötland), sjö i Mölndals kommun, 
Långevatten (Partille socken, Västergötland), sjö i Partille kommun,  (3 ha)
Krokstad Långevatten, sjö i Munkedals kommun,  (16,1 ha)
Långevatten (Krokstads socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (12 ha)
Långevatten (Skee socken, Bohuslän), sjö i Strömstads kommun,  (5,6 ha)
Långevatten (Tanums socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun,  (20 ha)
Långevatten (Ucklums socken, Bohuslän, 644201-127413), sjö i Stenungsunds kommun,  (18,5 ha)
Långevatten (Ucklums socken, Bohuslän, 644835-127657), sjö i Stenungsunds kommun,  (2,2 ha)
Långevatten (Västerlanda socken, Bohuslän, 644090-127809), sjö i Lilla Edets kommun,  (1,1 ha)
Långevatten (Västerlanda socken, Bohuslän, 644475-127835), sjö i Lilla Edets kommun,  (10,4 ha)
Nedre Långevatten, sjö i Stenungsunds kommun,  (33,5 ha)
Restad Långevatten, sjö i Munkedals kommun,  (18,2 ha)
Övre Långevatten, sjö i Kungälvs kommun,  (10,6 ha)

Se även
Långevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn